TRACE – teleskop kosmiczny NASA.
 Trace Urban –  francuski telewizyjny kanał muzyczny.
 Trace Sports HD – francuski kanał sportowy.
 Stack trace – pojęcie w informatyce.
 Trace Cyrus – amerykański muzyk.